Евгений Сергеевич Половинкин (род. 1 августа 1946) — российский учёный-математик, доктор физико-математических наук (1987), профессор, зав. каф. высшей математики МФТИ с 2005 по 2016 г. Автор ряда учебных пособий по математике. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования (2003).

Биография 
Окончил мехмат МГУ.

В 1976 году защитил диссертацию на звание к.ф.м.н. на тему «Дифференциальные игры в динамических системах»

В 1986 — докторскую диссертацию по теме «Многозначные отображения в математической теории управления» (01.01.02) .

Профессор кафедры высшей математики МФТИ. С 2005 г. по 2016 г. заведовал этой кафедрой..

Читает курсы:
 Теория функций комплексного переменного,
 выпуклый анализ,
 многозначный анализ.

Области научных интересов 
Дифференциальные игры, методы оптимизации, негладкий анализ, многозначный анализ.

Библиография 
 Теория многозначных отображений : [Учеб. пособие] / Е. С. Половинкин. — М. : МФТИ, 1983. — 108 с.
 Курс лекций по теории функций комплексного переменного : Учеб. пос. для студ. вузов по спец. «Приклад. математика и физика» / Е. С. Половинкин; Минобр РФ. МФТИ (ГУ). — М. : МФТИ, 1999. — 253 с. : ил.; 21 см; ISBN 5-7417-0129-9
 Курс лекций по теории функций комплексного переменного / Е. С. Половинкин. — М. : Физматкнига : Изд-во МФТИ, 2003 (ППП Тип. Наука). — 203 с. : ил.; 22 см.
 Сборник задач по теории функций комплексного переменного: учебное пособие для студентов вузов по направлению «Прикладная математика и физика» / М. И. Шабунин, Е. С. Половинкин, М. И. Карлов. — Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2006. — 362 с. : ил.; 25 см. — (Технический университет. Математика).; ISBN 5-94774-330-2
 [2-е изд.]. — Москва : Бином. Лаб. знаний, 2010. — 362 с. : ил.; 25 см; ISBN 978-5-9963-0431-8
 3-е изд. (электронное). — Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. — 362 с. : ил.; ISBN 978-5-9963-0801-9
 5-е изд. — Москва : Лаб. знаний, 2018. — 362 с. : ил.; 25 см; ISBN 978-5-00101-115-6
 Элементы выпуклого и сильно выпуклого анализа : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Прикладные математика и физика» и смежным направлениям и специальностям / Е. С. Половинкин, М. В. Балашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Физматлит, 2007. — 438 с.; 22 см. — (Физтеховский учебник).; ISBN 978-5-9221-0896-6. 1-е изд. на портале МФТИ, 2004 г. 
 Многозначный анализ и дифференциальные включения / Е. С. Половинкин. — Москва : Физматлит, 2014. — 522 с., [2] л. цв. ил. : ил.; 23 см; ISBN 978-5-9221-1594-0
 Теория функций комплексного переменного : учебник для студентов высших техн. учеб. завед. / Е. С. Половинкин. — Москва : ИНФРА-М, 2015. — 253 с. : ил.; 22 см. — ISBN 978-5-16-004864-2
 Лекции по теории функций комплексного переменного: учеб. пос. / В. В. Горяйнов, Е. С. Половинкин ; Минобрнауки РФ, ФГАОУ ВО «МФТИ (ГУ)». — Москва : МФТИ, 2017. — 174 с.; 21 см; ISBN 978-5-7417-0634-3 : 200 экз.

издания под его редакцией 
 Современные проблемы фундаментальной и прикладной математики : сборник научных трудов / Минобрнауки РФ, ФАНО, МФТИ (гос. ун-т); [редкол.: Е. С. Половинкин (отв. ред.) и др.]. — Москва : МФТИ, 2008. — 209 с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 5-7417-0242-0
 Фундаментальные и прикладные задачи современной математики [Текст] : сборник научных трудов / Минобрнауки РФ, МФТИ (гос. ун-т); [редкол.: Е. С. Половинкин (отв. ред.) и др.]. — Москва : МФТИ, 2011. — 214 с. : ил.; 21 см; ISBN 978-5-7417-0338-0
 и др.

Диссертации 
 Половинкин, Евгений Сергеевич. Дифференциальные игры в динамических системах : диссертация … кандидата физико-математических наук : 01.01.09. — Москва, 1976. — 160 с.
 Половинкин, Евгений Сергеевич. Многозначные отображения в математической теории управления : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.01.02. — Москва, 1986. — 305 с.

Награды и почётные звания 
 Заслуженный работник высшей школы РФ (2001).
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования — за работу «Углублённая математическая подготовка студентов инженерно-физических и физико-технических специальностей университетов» — 2003 год — (совместно с Д. В. Беклемишевым, В. К. Романко, М. И. Шабуниным, В. С. Владимировым, С. М. Никольским, Г. Н. Яковлевым)

Примечания

Ссылки 
 Его статьи  на Math-Net.Ru.
 О нём  // МФТИ
 Его статьи в РИНЦ.
 Труды  // ResearchGate
 Половинкин Е. С.  // в каталоге РГБ.
 Половинкин Е. С.  // Google Академия
 Методич. материалы Кафедры высшей математики  // МФТИ
 Евгений Сергеевич Половинкин (к семидесятилетию со дня рождения) / М. В. Балашов, О. В. Бесов, Б. И. Голубов, В. В. Горяйнов, В. Н. Диесперов, С. И. Дудов, Г. Е. Иванов, С. П. Коновалов, Р. В. Константинов, А. Б. Куржанский, С. Р. Насыров, А. Г. Сергеев, В. В. Старков, В. М. Тихомиров, М. И. Шабунин. // УМН, 71:5(431) (2016),  187–190

Преподаватели Московского физико-технического института
Математики СССР